Дей-ла-Барр () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-д'Уаз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 15 км на північ від Парижа, 21 км на схід від Сержі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 9253 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 23496,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Міста-побратими 
  Франкфурт-на-Майні, Німеччина (1967) 
  Вац, Угорщина (1991) 
  Вінсфорд, Велика Британія (1992) 
  Лоурінья, Португалія (2009)

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Дей-ла-Барр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-д'Уаз

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Валь-д'Уаз